Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1940, die achte Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 20. und 28. Januar 1940 in Montevideo, Uruguay statt, das zum zweiten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Uruguays, die zum dritten Mal den Titel erringen konnte. Zugleich wurde zum vierten Mal in Folge der Ausrichter der Meisterschaft auch Sieger des Turniers. Zum ersten Mal nahm die Nationalmannschaft Paraguays an dem Turnier teil.

Abschlussplatzierung

Ergebnisse
Jede Mannschaft spielte gegen jeden Gegner einmal, sodass jede Mannschaft fünf Spiele zu absolvieren hatte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die Mannschaft, die nach den Begegnungen auf Rang eins stand, wurde Südamerikameister 1940.

Weblinks

FIBA-Archiv

1940
Sportveranstaltung in Montevideo
Basketballveranstaltung 1940
Sudamerikameisterschaft 1940